Улинь может означать:

 Улинь (), древнее название Ханчжоу, Китай, и школы Улинь, школы живописи династии Мин в этом районе.
 Академия искусств Улинь (), научно-исследовательское учреждение в Ханчжоу.
 Площадь Улинь (), общественная площадь в центре Ханчжоу.
 Улинь, Гуанси (), город в уезде Пинсян, Гуанси, Китай.
 Улинь (Хэйлунцзян) (), город в районе Янмин, Хэйлунцзян, Китай.
 Улинь, провинция Хубэй (), город в Хунху, провинция Хубэй.
 Улинь, термин, используемый в художественной литературе уся и средствах массовой информации, связанных с китайскими боевыми искусствами, часть более широкого термина цзянху.

См. также 
 Улин